Rivas kan syfta på:
 Baloncesto Rivas – ett spanskt basketlag

Personer
 Carlos Rivas Torres (1953–), en fotbillsspelare från Chile

Geografi

Frankrike 

 Rivas, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Nicaragua 

 Rivas, ort och kommun, 
 Rivas (departement)